Ján Oravec – economista slovacco
 Marek Oravec – attore australiano
 Matej Oravec – calciatore slovacco, difensore
 Tomáš Oravec – calciatore slovacco, attaccante